Ripley County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Ripley County (Indiana) – okres státu Indiana
 Ripley County (Missouri) – okres státu Missouri